Drugie zawody w Pucharze Świata w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Ruce w dniach 24–25 listopada.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zaplanowane na dzień przed konkursem zostały odwołane z powodu silnych podmuchów wiatru. W związku z tym organizatorzy przełożyli kwalifikacje na sobotę, planując rozegrać je bezpośrednio po zakończeniu treningu.

Po rozegraniu jednoseryjnego oficjalnego treningu, który wygrał Niemiec Markus Eisenbichler zdecydowano się przełożyć kwalifikacje na ponad godzinę przed konkursem indywidualnym. Powodem tego były sporadyczne mocne podmuchy wiatru oraz zawody mające się rozegrać w ramach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej.

Jednoseryjny konkurs indywidualny wygrał Japończyk Ryōyū Kobayashi, którego nota jako jedyna była wyższa niż 140 punktów. Drugą lokatę zajął Kamil Stoch straciwszy do lidera nieco ponad dwa punkty. Podium zawodów uzupełnił Piotr Żyła. Powracający do zawodów Pucharu Świata po ponad półtora rocznej przerwie reprezentant Niemiec Severin Freund zajął dwudzieste dziewiąte miejsce. Najlepszym z reprezentantów gospodarzy był Antti Aalto, który zajął dopiero trzydziestą drugą lokatę. Miejsc punktowanych z reprezentantów Polski nie zajęli Dawid Kubacki (35. miejsce) oraz Maciej Kot (53. miejsce). Zawody w całości odbyły się z belki siódmej. Wcześniej z powodu parokrotnego przesunięcia godziny rozegrania kwalifikacji organizatorzy zadecydowali o dopuszczeniu wszystkich zawodników do konkursu głównego. Zdyskwalifikowany został reprezentant gospodarzy Niko Löytäinen za nieprzepisowy kombinezon.

Kwalifikacje do drugiego konkursu odbyły się bez zakłóceń o ustalonej porze, a wygrał je rekordzista obiektu Stefan Kraft. Na drugim miejscu uplasował się reprezentant Słowenii Domen Prevc z notą gorszą o niecałe dwa punkty. Trzecie miejsce zajął Norweg Robert Johansson. Wszyscy spośród reprezentantów Polski zdołali wywalczyć awans do konkursu głównego, z wyjątkiem Macieja Kota, który sklasyfikowany został na pozycji sześćdziesiątej. Z reprezentantów gospodarzy awansowali zawodnicy spoza grupy krajowej, tj. Antti Aalto oraz Jarkko Määttä. Kwalifikacje przeprowadzono z belek dziewiątej i dziesiątej.

W drugim konkursie ponownie zwyciężył reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi uzyskując jako jedyny łączną notę ponad trzysta punktów. Ponadto w drugiej serii konkursowej, skacząc z belki obniżonej względem rywali o dwa stopnie na prośbę trenera, zdołał wyrównać rekord obiektu należący do Austriaka Stefana Krafta. Na miejscu drugim, gorszy o równo dwadzieścia dwa punkty, sklasyfikowany został Niemiec Andreas Wellinger. Trzecie miejsce na podium zajął reprezentant Polski Kamil Stoch straciwszy do Wellingera zaledwie trzy punkty. W czołowej dziesiąte z polskich zawodników uplasował się również sklasyfikowany na miejscu piątym Piotr Żyła, a poza nim punktowali także dwunasty Dawid Kubacki i trzynasty Jakub Wolny. Do drugiej serii nie awansował Stefan Hula (44. miejsce). Pierwsza seria w całości odbyła się z dziewiątej platformy startowej, a druga z dziesiątej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Ruce był Pekka Tervahartiala z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Christian Kathol, a jego asystentem – Reed Zuehlke. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 24 listopada 2018 
Kwalifikacje zostały odwołane

Pierwszy konkurs indywidualny – 24 listopada 2018

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 25 listopada 2018

Drugi konkurs indywidualny – 25 listopada 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce
2018 w Finlandii